Grigor Dimitrov era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al terzo turno da Novak Đoković.

In finale Ðoković ha battuto Roger Federer con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Rafael Nadal (ritirato)
  Roger Federer (finale)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Juan Martín del Potro (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Kevin Anderson (terzo turno)
  Marin Čilić (semifinale)
  Dominic Thiem (ritirato)

<li> John Isner (primo turno)
<li> Novak Đoković (campione)
<li> David Goffin (semifinale, ritirato)
<li> Diego Sebastián Schwartzman (primo turno)
<li> Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
<li> Kyle Edmund (secondo turno)
<li> Nick Kyrgios (terzo turno)
<li> Lucas Pouille (secondo turno)

Wildcard 

  Mackenzie McDonald (primo turno)
  Andy Murray (primo turno)

 Frances Tiafoe (primo turno)
 Stan Wawrinka (quarti di finale)

Qualificati 

  Michael Mmoh (primo turno)
  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Bradley Klahn (secondo turno)

 Dušan Lajović (primo turno)
 Marius Copil (secondo turno)
 Daniil Medvedev (primo turno)

Lucky loser 

  Guillermo García López (secondo turno)

<li> Malek Jaziri (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2018